Bei einer Stegplatte handelt es sich um:

 Pletscherplatte als Teil eines Standard-Fahrradrahmens
 Hohlkammerplatte (Baustoff), u. a. für Überdachungen